Miejscowości w USA:
 Horton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Horton (ang. Horton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Horton (ang. Horton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Horton (ang. Horton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Horton (ang. Horton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk

Miejscowości w Kanadzie:
 Horton – miasto w prowincji Ontario
 Horton – dawna nazwa miasta Wolfville, w Nowej Szkocji, w hrabstwie Kings

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Horton – wieś w hrabstwie Berkshire
 Horton – miejscowość w Blyth, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Horton – wieś w hrabstwie Buckinghamshire
 Horton – miejscowość w Chatton, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Horton – wieś w hrabstwie Northamptonshire
 Horton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Horton – miejscowość w dystrykcie Telford and Wrekin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Horton – miejscowość w Wem Rural, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Horton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Horton in Ribblesdale – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)